Bockenheim – quartiere della città extracircondariale di Francoforte sul Meno (Assia) nel distretto di Innenstadt II
 Bockenheim an der Weinstraße – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Stein-Bockenheim – comune del circondario rurale di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)